Le terme ligne 109 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ligne 109 du tramway de Melbourne.

Voie ferrée 
 Ligne 109 des chemins de fer belges.

Voir aussi 
  

109